V-Rally 3 — видеоигра в жанре аркадного симулятора ралли, третья часть серии V-Rally, разработанная Eden Studios и изданная компанией Atari для игровых консолей и персональных компьютеров в  году.

Описание 
В игре доступны режимы: «Быстрая гонка» (повреждения только внешние), «Карьера» (повреждения полные) и «Вызов» (определённые наборы укороченных трасс, выбор машин ограничен, с включенными и отключенными повреждениями).

Повреждения: трескаются фары и стёкла, мнётся кузов (а также покрывается пылью, снегом и грязью), отлетают бампера, есть возможность лишиться любого колёса и в любом количестве, что немного сказывается на поведении автомобиля. В режиме Карьера и Вызов можно так серьёзно разбить машину, что игрок будет снят с гонки в текущем сезоне.

В игре 6 стран (Англия, Африка (Кения), Германия, Финляндия, Франция, Швеция), на каждой по 8 участков (4 из которых являются обратными, но уже с другим временем суток и погодой).

Оценки и мнения 

В целом игра получила позитивные отзывы от журналистов. Из достоинств обозреватели отметили дизайн трассы и продуманный геймплей, но к недостаткам отнесли чувствительное управление автомобилями и отсутствие многопользовательского режима.

Примечания 

Компьютерные игры 2003 года
Игры для Windows
Игры для GameCube
Игры для Xbox
Игры для PlayStation 2
Симуляторы ралли
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные Eden Games